DOE ima više značenja.

 2,5-Dimetoksi-4-etilamfetamin, lek
 Eksperimentalni dizajn ()